Волови́ца () — село, расположенное на территории Борзнянского района Черниговской области Украины, на левом берегу реки Десна.

История 
В ХІХ столетии село Воловица было в составе Блистовской волости Сосницкого уезда Черниговской губернии. В селе была Михайловская церковь. Священнослужители Михайловской церкви; В 1804 году — священник Василий Кочерга

До революции в селе помимо церкви было земское народное начальное училище (1881), библиотека читальня (1909), работал фельдшерско-акушерский пункт, пожарная бригада, шинок, действовали более чем 15 ветряных мельниц. Церковь св. Архангела Михаила меняла своё место расположения два раза. На месте старой церкви стояла часовня («каплица»). Землей в селе владели дворяне Александр Авксентиевич Чикилевский(около 1856—1908), Лавр Павлович Кочерга (около 1873 — после 1927), воловицкие козаки и казенные крестьяне, а также особы из других сельских обществ, владевшие землей на правах покупки. Воловицкое сельское общество находилось в Блистовицкой волости, Сосницкого уезда. В селе сохранилась деревянная ветряная мельница, которую построил козак Костырко до революции.

Воловица — единственный населённый пункт Борзнянского района, расположенный на берегу Десны.

Примечания 

Населённые пункты Борзнянского района